Bosna i Hercegovina nastupa na Olimpijskim igrama od 1992. Jedina je država sljednica bivše Jugoslavije bez ijednog osvojenog odličja. U bosanskohercegovačkom gradu Sarajevu održane su ZOI 1984. dok je BiH bila sastavna republika Jugoslavije. Neki bosanskohercegovački športaši osvojili su odličja za Jugoslaviju.

Ljetne olimpijske igre

Rezultati na Igrama

Zimske olimpijske igre

Rezultati na Igrama